Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 659 dans le monde.

 Route régionale 659 en Finlande
 Route nationale 659 en France